

Patronyme 

 Art McNally (1925-2023), personnalité américaine du monde du sport ;
 Bernard McNally (né en 1963), footballeur nord-irlandais ;
 Catherine McNally (née en 2001), joueuse américaine de tennis ;
 Dave McNally (1941-2002), joueur de baseball américain ;
 David McNally (né en 1953), politologue canadien ;
 Derek McNally (1934-2020), astronome irlandais ;
 Eryl McNally (née en 1942), femme politique britannique ;
 Jim McNally (né en 1943), entraîneur de football américain ;
 John McNally (1932-2022), boxeur irlandais ;
 John McNally (1951-), homme politique britannique ;
 Karen McNally (1940-2014), sismologue américaine ;
 Keith McNally (1951-), réalisateur britannique ;
 Kevin McNally (né en 1956), acteur américain ;
 Mark McNally (né en 1989), coureur cycliste anglais ;
 Stephen McNally (1913-1994), acteur américain.
 Terrence McNally (1938-2020), dramaturge, librettiste, scénariste et acteur américain.